El término cartera puede referirse a:
 cartera, billetero o billetera, un objeto utilizado para transportar billetes y tarjetas;
Cartera Birkin, cartera diseñada por Hermès;
 un maletín, una especie de maleta pequeña para llevar documentos y pequeños objetos;
 un bolso, una bolsa de mano utilizada para llevar objetos personales de uso común;
 el femenino de cartero, una persona que reparte el correo;
 un departamento ministerial, parte funcional del gobierno de un país;
 un ministro, persona que dirige un departamento ministerial.

Algunas expresiones con el término cartera son:
 cartera de valores, conjunto de activos financieros;
 cartera de productos, conjunto de productos que forman parte del activo de una empresa;
 ministro sin cartera, persona que participa en el gobierno sin dirigir ningún departamento.

Referencias